A radonnak 39 izotópja ismert, ezek tömegszáma a 193–231 tartományba esik. A legstabilabb izotópja, a 222Rn az 1622 év felezési idejű 226Ra (rádium) alfa-bomlásából keletkezik, és szintén alfa-részecske kibocsátásával bomlik. Felezési ideje 3,824 nap. Négy izotópja nyomokban előfordul a természetben: a 218, 219, 220, 222Rn, ezek rendre az 218At, a 223Ra, a 224Ra és a 226Ra bomlástermékei. A 218Rn és a 222Rn az 238U bomlási sorának köztitermékei, a 219Rn az 235U bomlási sorának tagja, és a 220Rn a 232Th bomlási láncának köztiterméke. A Rn-220 izotóp felezési ideje 55,6 másodperc, és alfa-sugárzást is kibocsát. A Rn-219 felezési ideje  3,96 másodperc és alfa-sugárzó. A Rn-217 a 237Np bomlási sorának a tagja.

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Fordítás
 
 

Radon